Телекомпания «Салават» - одна из крупнейших в Башкортостане муниципальная региональная телекомпания, расположенная в городе Салавате.

Основана в 1999 году. Первая передача вышла 31 декабря 1999 года.

Адрес 

Адрес телевизионной компании: 453261 Республика Башкортостан, г. Салават,  ул. Октябрьская, 52.

Зона вещания 
Вещание компании производится в эфире с телевизионной передающей станции в г. Салавате и по кабельным каналам города.  Зона охвата – города Салават, Ишимбай, жилые поселения в радиусе 30 км.

Интернет позволяет смотреть выпуски передач компании "Салават" по всей планете.

Технические возможности 
Телекомпания «Салават» имеет современную в регионе техническую базу телевизионного производства.
Компания производит вещание на русском и башкирском языках.

Проекты 

 Проект «Эхо недели» - ежедневная новостная телевизионная передача освещающая события в городе Салавате.  Основной целью проекта является освещение событий и общественной жизни в городе Салавате. Существовала до июня 2019 года. На смену пришла программа новостей "Салават сегодня. Итоги" (автор и постоянный ведущий этой программы до октября 2020 года - Р. Хакимов)
 «7 Чудес Салавата»  - проект, призванный поднимать интерес жителей к своему городу и его истории.
 “Йәнтөйәк” – программа на башкирском языке. В программе рассказываеся о красоте и глубине башкирской национальной культуры, традициях, фольклора и духовности.
 "Добрый космос" - конкурс рисунков детей города Салавата

Награды 
Компания  получила награды и дипломы за творческие проекты и работы:
  Диплом Лаурета 8-го открытого республиканского фестиваля-конкурса киновидеофильмов в номинации «За актуальность темы» - в 2002 году.
 Диплом за 1 место среди информационных программ в региональном телевизионном конкурсе «Открой себя для других»  - в 2003 году 
 Диплом в номинации  «Лучшая информационная программа»  на телевизионном конкурсе в 2004 году 
 Диплом ассоциации телерадиовещателей Башкортостана второй степени за информационно- аналитическую программу телекомпании «Эхо недели» в 2006 году
  Специальный приз второго межрегионального телефестиваля  «Земля и люди» за вклад в развитие регионального телевидения в 2007 году.

Руководители 
Зыкина Раиса Фаритовна (1999 - 2004) заслуженный работник культуры РБ, член союза журналистов РФ и РБ

Адеева Ирина Васильевна (2004 - 2010)

Алешкович Сергей Владимирович (2010 - 2012) член союза журналистов РФ и РБ

Назаров Рафаэль Гибатович (2012 - 2017)

Гайнанов Рустем Рашитович - (2017 - 2019)

Хакимов Равиль Мирсаетович - (2019 - 2020) член союза журналистов РФ и РБ, член союза театральных деятелей РФ

Литература 
Газета "Выбор" №183, 184 от 12.12.2014г.

Видеоархив  
Видеоархив компании  доступен на сайте  телекомпании и на авторской странице TK Salavat .

Ссылки 
Юбилейный выпуск передачи

Примечания 

Салаватские СМИ
Локальные телеканалы России